El terremoto de Azángaro de 2019 fue un movimiento telúrico de magnitud 7 que ocurrió el 1 de marzo de 2019 a las 08.50 GMT con epicentro localizado en Azángaro, frente a la provincia de Azángaro, a 67 km de Juliaca, en el departamento de Puno.

Desarrollo 
El sismo se sintió en todo el sur peruano, principalmente las regiones de Puno, Arequipa, Cuzco, Moquegua y Apurímac, y también en países vecinos limítrofes, Brasil, Bolivia y el norte de Chile.

El terremoto pese a ser de7 grados, debido a sus 270 kilómetros de profundidad, no pudo provocar daños graves.

Reacciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil calificó al movimiento de «leve a moderada» en las provincias norteñas de Puno, mientras que las provincias centrales de Puno «de moderado a fuerte». Algunas carreteras de la región se vieron interrumpidas por rocas caídas a raíz del terremoto, una persona murió de un ataque al corazón y otras dos resultaron heridas por el pánico.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico por motivo del terremoto de Azángaro expresó que no se registra posibilidad de tsunami.

Véase también 
 Anexo:Terremotos en Perú

Referencias 

Perú en 2019
Terremotos de 2019
Terremotos en Perú
Historia del departamento de Puno